Нее́лов — русская фамилия; имеет женскую форму Неелова.

 Нееловы — дворянские роды.

Известные носители 
 
 Неелов, Анатолий Николаевич (род. 1968) — художественный руководитель театра-студии «Чёрный квадрат», режиссёр, преподаватель, бизнес-тренер.
 
 
 Неелов, Дмитрий Дмитриевич (1819—1890) — российский деятель по сельскому хозяйству и писатель.
 Неелов, Илья Васильевич (1745—1793) — русский архитектор, много работавший в Царском Селе; сын архитектора В. И. Неелова.
 Иосиф Неелов — старец; настоятель Свенского Успенского монастыря Русской православной церкви. 
 Неелов, Мамонт Викторович (более известен под фамилией Дальский; 1865—1918) — русский актёр.
 
 Неелов, Павел Евгеньевич (1815—1876) — генерал-лейтенант, участник Кавказской и Крымской войн.
 Неелов, Пётр Васильевич (1749—1848) — придворный архитектор Царского Села (с 1794 г.); сын архитектора .
 Неелов, Яков Александрович (1839—1888) — тайный советник, профессор Александровской военно-юридической Академии.

Неелова 
 Неелова, Александра Николаевна — русский литератор и переводчица начала XX века.
 Неелова, Евгения Ивановна (в замужестве Колосова; 1780—1869) — русская танцовщица и драматическая актриса.
 Неелова, Елизавета Сергеевна (урожденная Бутурлина) — русская писательница и поэтесса конца XVIII — начала XIX века.

См. также